Andreas Zuber (1983-), pilote automobile autrichien;
  (1824-1872), moine et évêque autrichien ;
 Christian Zuber (1930-2005), journaliste, écrivain, producteur de films animaliers et conférencier ;
 Christiane Klapisch-Zuber (1936-), historienne et universitaire française ;
 Czeslaw Zuber (1948-), sculpteur ;
 Éléonore Zuber (1978-), auteure et illustratrice française ;
  (1931-), guide et auteure allemande ;
  (1941-), acteur allemand ;
 Hubert Jules César Zuber (1847-1886), médecin militaire français ;
 Inês Zuber (1980-), femme politique portugaise ;
 Jean Zuber (1773-1852), industriel alsacien d'origine suisse ;
 Henri Zuber (1844-1909), peintre français;
 , physicien français;
 
 Marc Zuber (1944-2003), un acteur britannique;
  (1972-), économiste et analyste polonais ;
 Matthaeus Zuber , poète bavarois ;
 René Zuber (1902-1979), photographe et écrivain français ;
 Roger Zuber (1931-2017), universitaire français ;
 Richard Zuber (1943- ), linguiste et logicien français
  (1858-1920), géologue et explorateur hongrois-polonais;
 Steven Zuber (1991-)  footballeur suisse ;
 Valentine Zuber (1965), historienne et sociologue française ;
 Véronique Zuber (1938-), Miss France ;
  (1936-1998), musicien et compositeur de jazz américain ;
  (1943-), homme politique allemand ;
  (1967), dramaturge suisse ;
 Yves Zuber (1884-1960), fondateur de l'entreprise et de la marque Stylomine ;
  (1910-1970), diplomate polonais ;
  (1905-1940), athlète polonais, olympien ;

Voir aussi 
 (6635) Zuber, astéroïde
 Manufacture Zuber, fabrique de papiers peints à Rixheim
 noms de famille similaires
 Zauber
 Sauber